Большое Заборовье — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Новгородская область 
 Большое Заборовье — деревня в Любытинском районе.
 Большое Заборовье — деревня в Солецком районе.

Псковская область 
 Большое Заборовье — деревня в Порховском районе.
 Большое Заборовье — деревня в Псковском районе.

См. также 
 Малое Заборовье